Drahoš bezeichnet

Orte
 Drahoš, Ortsteil von Rokytno, Tschechien
 Drahoš, Wohnplatz von Rabouň, Stadt Luže, Tschechien
 Nový Drahoš, Wohnplatz von Drahoš, Gemeinde Rokytno, Tschechien
 Stary Drahoš, Wohnplatz von Drahoš, Gemeinde Rokytno, Tschechien

Nachnamen
 Jiří Drahoš (* 1949), tschechischer physikalischer Chemiker und Präsidialkandidat

Vornamen
 Drahoš Jirotka (1915–1982), tschechischer Eishockeyspieler
 Drahoš Želenský, bürgerlich Karel Drápal (1896–1959), tschechischer Theaterschauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Drahos